Тумбала има више значења:

 Општина Тумбала (Чијапас), општина у савезној држави Чијапас у Мексику
 Тумбала (Тумбала, Чијапас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику